Алва, также известная как Алодия (, Ароуа; , Алва) — древнеафриканское христианское (монофизитское) государство, располагавшееся на территории современного центрального и южного Судана. Его столицей был город Соба, расположенный недалеко от современного Хартума на слиянии рек Голубой и Белый Нил.

Образовавшееся в результате распада Мероитского царства, примерно в 350 году н. э., Алодия впервые упоминается в исторических записях в 569 году. Это было последнее из трех нубийских царств, принявших христианство в 580 году после Нобатии и Мукурры. Возможно, она достигла своего наибольшего величия в IX—XII веках, когда, как показывают записи, она превосходила своего северного соседа, Макурию, с которой поддерживала тесные династические связи, по размерам, военной мощи и экономическому процветанию. Будучи большим, многокультурным государством, Алодия управлялась могущественным царем и назначенными им губернаторами провинций. Столица Соба, описанная как город «обширных жилищ и церквей, полных золота и садов», Соба процветала как торговый центр. Товары прибывали из Макурии, Ближнего Востока, Западной Африки, Индии и даже Китая. Процветала грамотность как на нубийском, так и на греческом языках.

Начиная с XII-го и особенно XIII-го века, Алодия приходила в упадок, возможно, из-за вторжений с юга, засухи и изменения торговых путей. В XIV веке страна, возможно, была разорена чумой, в то время как арабские племена начали мигрировать в долину верхнего Нила. Около 1500 Соба пала под натиском либо арабов или племени Фундж. Это, вероятно, означало конец Алодии, хотя некоторые суданские устные традиции утверждали, что она сохранилась в форме царства Фазугли в пределах эфиопско-суданских пограничных земель. После уничтожения Собы племя Фундж учредило султанат Сеннар, положив начало периоду исламизации и арабизации.

История 

Алва является наименее изученным из трёх средневековых нубийских государств, поэтому свидетельства очень скудны. Большая часть того, что известно о нём, исходит от горстки средневековых арабских историков. Наиболее важными из них являются исламские географы аль-Якуби (X-й век), Ибн Хаукаль и аль-Асвани (X-й век), которые оба посетили страну, и египтянин Абу аль-Макарим (XII-й век). События вокруг христианизации царства в VI-м веке были описаны современником тех событий епископом Иоанном Эфесским, в различных постсредневековых суданских источниках говорится о его падении. Аль-Асвани отметил, что он общался с нубийским историком, который был «хорошо знаком со страной Алва», но никаких средневековых нубийских историографических работ ещё не было обнаружено.

В то время как многие алодийские памятники известны, только столица Соба была широко раскопана. Часть этого участка была раскопана в начале 1950-х годов, дальнейшие раскопки проводились в 1980-х и 1990-х годах. Новый междисциплинарный исследовательский проект планируется начать в конце 2019 года. Соба имеет площадь около 2,75 км² (1,06 кв. милю) и покрыта многочисленными насыпями кирпичного щебня, ранее принадлежавшего монументальным сооружениям. Открытия, сделанные до сих пор, включают в себя несколько церквей, дворец, кладбища и многочисленные мелкие находки.

Происхождение 
Название Алодия может быть достаточно древним, возможно, впервые появившись как Алут на Кушитской стеле в конце IV века до н. э. Алодия снова появляется как Алва в списке Кушитских городов римского автора Плиния Старшего (I век н. э.), который был расположен к югу от Мероэ. Другой город, названный Алва, упоминается в аксумской надписи IV-го века, на этот раз он располагался недалеко от слияния рек Нила и Атбары.

К началу IV века царство Куш, которое раньше контролировало большую часть речных берегов Судана, пришло в упадок, и нубийцы (носители нубийских языков) начали селиться в долине Нила. Первоначально они жили к западу от Нила, но изменения климата вынудили их двигаться на восток, что привело к конфликтам с кушитами, по крайней мере, с I-го века до н. э.. В середине IV века нубийцы заняли большую часть территории, некогда контролируемой Кушем, в то время как она была ограничена северными пределами Бутаны. В аксумской надписи упоминается, что воинственные нубийцы также угрожали границам Аксумского царства к северу от реки Тэкэзе, что привело к аксумской экспедиции. В ней описывается поражение нубийцев от войск аксумитов и последующий поход к слиянию Нила и Атбары. Там аксумиты разграбили несколько кушитских городов, в том числе и Алву.

Алва появилась в IV веке в результате распада Мероитского царства и было его прямым наследником. Другими осколками Мероитской державы были Макурия и Нобатия. Археологические данные свидетельствуют о том, что царство Куш прекратило свое существование в середине IV века. Неизвестно, сыграли ли аксумские экспедиции непосредственную роль в его падении. Вполне вероятно, что присутствие аксумитов в Нубии было недолгим. В конечном счете в регионе развивались региональные центры, правящие элиты которых были погребены в больших курганах. Такие курганы, в пределах того, что станет Алодией, известны из Эль-Хобаги, Джебель-Киси и, возможно, Джебель-Аулии. Раскопанные курганы Эль-Хобаги, как известно, относятся к концу IV века и содержат набор оружия, имитирующего кушитские царские погребальные ритуалы. Между тем многие кушитские храмы и поселения, в том числе бывшая столица Мероэ, похоже были в основном заброшены. Сами кушиты были поглощены нубийцами, а их язык был заменен нубийским.

Как возникло царство Алодия, неизвестно. Его формирование было завершено к середине VI века, когда оно, как говорят, существовало наряду с другими нубийскими царствами Нобатия и Макурия на севере. Соба, которая к VI веку превратилась в крупный городской центр, служила его столицей. В 569 году впервые упоминается царство Алодия, описанное Иоанном Эфесским как царство на пороге христианизации. Существование этого царства также подтверждается греческим документом конца VI века из византийского Египта, описывающим продажу алодской рабыни.

Христианизация и пик развития 
В середине VI века все три царства приняли христианство.

Упадок

Наследие

География

Управление

Культура

Экономика

См. также 
 Мероитское царство
 Макурия
 Нобатия

Примечания

Источники

Другие источники

Литература

Ссылки 
 Средневековая Нубия 
 Христианская Нубия (группа вконтакте)
 Builders of forts. Did Meroitic rulers build fortifications? Fortified sites and politics in Upper Nubia during the fall of Meroe and rise of the Kingdom of Alwa 

Нубия
История христианства
Исторические государства Африки